William Goode est un nom pouvant désigner:

 (1762-1816), ecclésiastique évangéliste anglais
 (1798-1859), homme politique américain de Virginie
 (1801-1868), évangéliste anglais et doyen de Ripon
 (1859-1932), linguiste et journaliste britannique
 (1907-1986), administrateur colonial britannique
 William Josiah Goode (1917–2003), sociologue américain
 (1929-2004), entraineur américain de football américain

Voir aussi

Goode, William